

Cinema
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film del 1923 diretto da Wallace Worsley
The Hunchback of Notre Dame – film del 1976 diretto da Alan Cooke
Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film del 1939 diretto da William Dieterle
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film per la televisione del 1982 diretto da Michael Tuchner
The Hunchback of Notre Dame  – film d'animazione del 1986
Il gobbo di Notre Dame (The Hunchback of Notre Dame) – film d'animazione della Disney del 1996 diretto da Gary Trousdale e Kirk Wise
Il gobbo di Notre Dame II (The Hunchback of Notre Dame II) – film d'animazione della Disney del 2002, seguito de Il gobbo di Notre Dame

Musica 
The Hunchback of Notre Dame – album di Alan Menken e Stephen Schwartz del 1996, colonna sonora de Il gobbo di Notre Dame
The Hunchback of Notre Dame – musical tratto dal film Il gobbo di Notre Dame

Televisione
The Hunchback of Notre Dame  – serie televisiva britannica del 1986
The Hunchback of Notre Dame  – serie televisiva statunitense del 1977